Ariobarzanes (antiguo persa *Ariyabrdna ¿?), es la forma helenizada y castellanizada de un nombre persa.

Reyes de Capadocia 
Ariobarzanes I Filirromano
Ariobarzanes II Filopator
Ariobarzanes III Eusebio Filirromano

Sátrapas y reyes del Ponto 
 Ariobarzanes I de Cío
 Ariobarzanes II de Cío
 Ariobarzanes del Ponto

Otros sátrapas persas 
Ariobarzanes, sátrapa de la Frigia Helespóntica
Ariobarzanes, sátrapa de Persis (Fars) que luchó contra Alejandro Magno.

Gobernantes de Asia antigua